Punizione di Marsia – dipinto di Agnolo Bronzino conservato al Museo dell'Ermitage
 Punizione di Marsia – dipinto di Tiziano conservato al Museo Nazionale di Kroměříž